L'incognita – un'opera teatrale di Carlo Goldoni
 L'incognita – film muto italiano del 1922
 Maria Luisa Cicci – poetessa italiana, nota come l'incognita